, годы правления: 173? — около 248?) — правительница одного из первых японских раннегосударственных образований — страны Яматай периода Яёй. Другое прочтение её имени — Пимику.

Сведения 

Единственные достоверные письменные упоминания о Химико — строки китайского исторического произведения «Записи трёх царств», а именно «Раздел о восточных варварах» в «Предания о людях „ва“ из истории государства Вэй» (魏志). Этот источник, составленный около 297 года, описывает социальную организацию обитателей Японского архипелага — «людей ва» (倭人 — «людей-карликов»), а также правление «женщины-государя» Химико. Последняя появляется в китайских источниках как правительница-шаманка страны Яматай и владычица зависимых краёв Японии, которая была избрана по решению японской знати для прекращения междоусобиц:

Китайская хроника также отмечает, что в 239 году Химико послала дань китайской династии Вэй (魏, 220—265), за что была пожалована титулом «дружественного монарха», золотой печатью, одеждой и бронзовыми зеркалами.

В 243 году царица во второй раз отправила послов с данью в Лоян. Последний раз посольство от Бимиху было отправлено в Китай около 248 года. Данные «Записей» свидетельствуют, что страна Яматай под её руководством стала элементом китаецентрической системы международного порядка в Восточной Азии III века.

Химико была незамужней. Её свиту составляли одни женщины. Единственным мужчиной, который имел доступ к её покоям, был её брат-советник. Она никогда не выходила на люди. После смерти Химико «люди ва» окунулись в междоусобицу в борьбе за престол. Смута стихла через год, когда главой Яматай избрали ещё одну шаманку, 13-летнюю родственницу Химико, по имени . По преданию, после того, как Химико умерла, было убито и захоронено вокруг её могилы более 1000 рабов-слуг.

Спекуляции 
В японском историческом своде VIII века Нихон сёки, 720 года в разделе о регенте-правительнице Дзингу, члене государева рода, даны цитаты о правительнице Бимиху (яп. Химико) из китайских хроник. Дзингу покоряет народ кумасо на острове Кюсю и даже совершает в 346 году поход против южного корейского государства Силла. В свою очередь, корейская хроника «Самкук саги» («Записи о трёх корейских государствах»), которая была написана в XII веке, вспоминает о Химико и японцах в 173 году как о приславшей посольство ко двору правителей Силла. Эта путаница связана с тем, что информации о Химико японские и корейские составители не имели. Единственным источником была китайская хроника, которая дала толчок фантазии тогдашних историков, заданием которых было «доведение» древнейшей зависимости государства-соседа от своей династии.

Образ 
Отсутствие упоминаний о Химико в японских письменных источниках породили гипотезы, которые пытались идентифицировать её с легендарными деятелями японской старины. Эту правительницу отождествляли с синтоистской богиней солнца Аматэрасу, полумифической завоевательницей Кореи императрицей Дзингу, первой жрицей святилища Исэ и дочерью Императора Суйнина принцессой Яматохимэ, а также гадалкой и дочерью Императора Кореи принцессой Ямато-тотохи-момосо-бимэ. Японские ученые XVII—XIX века пытались привязать её к генеалогическому дереву Императорского рода Японии. Однако все интерпретации базировались лишь на предположениях и не имели убедительной доказательной базы. В связи с этим, начиная с XX века, исследователи Химико акцентируют внимание на её управленческих качествах, дипломатии и религиозной деятельности, а не поисках параллелей с правительницами прошлого.

Фигура Химико связывается с истоками японской государственности. Ей установлен бронзовый памятник на территории города Кандзаки префектуры Сага, недалеко от древнего исторического поселения Ёсиногари периода Яёй.

См. также 
 Предание о людях «ва» из истории государства Вэй
 Страна Яматай
 Ва (народ)

Примечания

Литература 
 Воробьев М. В. Япония в III—VII веках: этнос, общество, культура и окружающий мир. М.: Наука, 1980. — 344 с.
 Ким Бусик. Самкук саги. М.: Наука, 1959. Т.1
 Суровень Д. А. Древние государства южного Китая и этногенез народа вожэнь // Китай: история и современность. Материалы научно-практической конференции, 11-12 ноября 2009 г. Екатеринбург: Уральский государственный университет, 2010. С.116-123. 
 Суровень Д. А. Возникновение раннерабовладельческого государства в Японии (I век до н. э. — III век н. э.) // Проблемы истории, филологии, культуры. Москва — Магнитогорск: Ин-т археологии РАН — МГПИ, 1995. Вып.2. С.150-175. 
 Суровень Д. А. Корейский поход Окинага-тараси-химэ (правительницы Дзингу) // Проблемы истории, филологии, культуры. Москва — Магнитогорск: Ин-т археологии РАН — МГПИ, 1998. Вып.5. С.160-167. 
 Суровень Д. А. Период регентства Окинага-тараси-химэ (правительницы Дзингу) // Проблемы истории, филологии, культуры. Москва — Магнитогорск: Ин-т археологии РАН — МГПИ, 1998. Вып.6. С.174-180.

Ссылки 
  Кювер, И. В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М. Издательство восточной литературы. 1961 г.
  Отрывки из «Записей Вэй» про Химико

Родившиеся во II веке
Персоналии периода Яёй
Правители Японии
Царствующие королевы
Китайско-японские отношения
Шаманы
Персоналии по алфавиту